Кампаменто КНА има више значења:

 Кампаменто КНА (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кампаменто КНА (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику